Huta Stara - wieś w rejonie starowyżewskim obwodu wołyńskiego Ukrainy.

Obecnie wieś liczy 1161 mieszkańców.

Wsie w obwodzie wołyńskim
Rejon starowyżewski